Komatsu kan som auktorsförkortning betyda:

 Shunzô Komatsu
 Toshihiro Komatsu

Robotskapade auktorsförkortningar